Der Udon United Football Club () ist ein thailändischer Fußballverein aus Udon Thani, der in der Thai League 3 (North/Eastern Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse spielt.

Geschichte 
Der Verein spielte bis 2019 in der Thailand Amateur League. Hier spielte er unter dem Namen UD Nonghan FC. Ende 2019 stieg der Verein in die Thai League 4 auf. Hier spielte man in der North/Eastern Region. Anfang 2020 wurde der Verein in Udon United FC umbenannt. Nachdem die vierte Liga im März aufgrund der COVID-19-Pandemie abgebrochen wurde, und der thailändische Verband die Thai League 4 und die Thai League 3 während der Pause zusammenlegte, startete der Verein bei Wiederaufnahme des Spielbetriebes in der Thai League 3. Hier trat man in der North/Eastern Region an.

Erfolge 
 Thailand Amateur League – North/East (Group B): 2019
 Thai League 3 – North/East: 2020/21

Stadion 

Seine Heimspiele trägt der Verein im Thai National Sports University Udon Thani Campus Stadium in Udon Thani aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 3500 Personen.

Spieler 
Stand: 28. September 2021

Spiele/Tore: 28. September 2021

Saisonplatzierung

Beste Torschützen

Trainerchronik

Weblinks 
 
 
 Udon United FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Udon United FC in der Datenbank bei thaileague.co.th
 Udon United FC in der Datenbank bei facebook.com

Einzelnachweise 

Udon United, FC
Sport (Udon Thani)